Juniorvärldsmästerskapen i friidrott 2016 var de 16:e juniorvärldsmästerskapen och hölls på Zdzisław Krzyszkowiak-stadion i Bydgoszcz, Polen den 19–24 juli 2016 och arrangerades av IAAF. 

I april 2013 beslutade IAAF att tävlingarna skulle arrangeras i Kazan i Ryssland. Det ryska friidrottsförbundet suspenderades dock i november 2015 på grund av de systematiska dopningsaffärerna, varpå arrangemangen gick till Polen som enda övriga sökande nation med ett seriöst anbud.

Medaljörer

Herrar

Löpgrenar

Teknikgrenar

Damer

Löpgrenar

Teknikgrenar

Medaljtabell

Referenser

Externa länkar 
 Officiell hemsida

Friidrottsåret 2016
2016 i Polen
Internationella friidrottstävlingar i Polen
Sport i Bydgoszcz